Megyeri Lajos (1935) zeneszerző, karmester
 Megyeri Lajos zenész